Вејкфилд има више значења:
 Вејкфилд
 Вејкфилд (округ Ферфакс, Вирџинија)
 Вејкфилд (Масачусетс)
 Вејкфилд (Пенсилванија)
 Вејкфилд (Вирџинија)
 Вејкфилд (Мичиген)
 Вејкфилд (Канзас)
 Вејкфилд (Небраска)